Eteri, tipus de fruit carnós
 Eteri del Quersonès, un dels Set Màrtirs del Quersonès, bisbe de Crimea
 Eteri de Barcelona, personatge llegendari inexistent, suposat primer bisbe de Barcelona